Alsenbrücke steht für
Alsenbrücke (Berlin-Moabit)
Alsenbrücke (Berlin-Wannsee)